Alias the Deacon – film del 1927 diretto da Edward Sloman
Half a Sinner (o Alias the Deacon) – film del 1934 diretto da Kurt Neumann
Alias the Deacon – film del 1940 diretto da Christy Cabanne